Viehöver ist der Familienname folgender Personen:

 Addy Viehöver, deutscher Radrennfahrer 
 Eckhard Viehöver, deutscher Radrennfahrer
 Joseph Viehöver (1925–1973), deutscher Rundfunkjournalist und ZDF-Programmchef
 Rut Rex-Viehöver (* 1931), deutsche Sängerin, Schauspielerin und Musicaldarstellerin
 Ulrich Viehöver (* 1947), deutscher Wirtschaftsjournalist und Autor
 Wilhelm (Willy) Viehöver (* 1958), deutscher Soziologe
 Yvonne Viehöver (1955–2006), deutsche Journalistin und Schriftstellerin, siehe Yvonne Wussow

Siehe auch:
 Viehöfer